16-й Кубок России по хоккею с мячом среди женских команд 2013 года — прошел 25 ноября — 2 декабря 2013 года в Обухово Московской области.

Регламент соревнований 
Кубок России разыгрывается в 2 этапа. На первом этапе команды играют по круговой системе в один круг. Команды, занявшие в круговом турнире 5-6 места, на втором этапе в стыковом матче разыгрывают итоговые 5 и 6 места. Команды, занявшие 1-4 места, проводят полуфинальные матчи. Победители полуфинальных пар продолжают борьбу за Кубок, проигравшие команды проводят матч за 3-4 места.

Результаты

Круговой турнир

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал 

Лучшие игроки по линиям
 Вратарь: 
 Защитник: 
 Полузащитник: 
 Нападающий:

Ссылки 
 Кубок России по хоккею с мячом среди женских команд 2013
 Кубок России среди женских команд — 2013

 
2013 год в хоккее с мячом